Сан Хосе Виста Ермоса има више значења:

 Сан Хосе Виста Ермоса (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе Виста Ермоса (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хосе Виста Ермоса (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Хосе Виста Ермоса (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Виста Ермоса, Агвакатал Гранде (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику